Феликс Александрович Кузнецов (13 июля 1940 года, Москва, РСФСР, СССР — 9 марта 2021 года, Москва, Россия) — советский и российский  декоративно-прикладного искусства, , арт-дизайнер ювелирного и эмальерного искусства, член-корреспондент Российской академии художеств (2013).

Биография 
Родился 13 июля 1940 года в Москве, где жил и работал.

В 1968 году — окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (Строгановское).

С 1959 по 1962 годы — художник-оформитель, ВНИИ медицинских инструментов и оборудования.

С 1962 по 1963 годы — художник-конструктор, Специальное художественно-конструкторское бюро Мосгорсовнархоза.

С 1968 по 1973 годы — преподаватель проектирования, цветоведения, Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова.

С 1971 по 2010 годы — художник-конструктор, старший художник КГЭ Кварц-самоцветы.

С 1993 по 1999 годы — преподаватель композиции, технологии и производственного обучения, Колледж декоративно-прикладного искусства № 336 имени К. Фаберже.

С 1994 по 2007 годы — дизайнер студийного оформления, РЕН ТВ.

С 2011 года — преподаватель проектирования, компьютерного моделирования, МГХПА имени Строганова, и. о. доцента МГХПА им. Строганова, кафедра Художественного металла. Проектирование, компьютерное моделирование.

С 2012 года — член Московского Союза художников, с 2014 года — член Творческого Союза художников России.

В 2013 году — избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения декоративных искусств.

Феликс Александрович Кузнецов умер 9 марта 2021 года в Москве.

Творческая деятельность 
Основные проекты и произведения:
 Брошь «Иероглиф», титан, оксидировка, нерж. сталь, (1983)
 Брошь «Колор», титан, оксидировка, (1988)
 Композиция «4 версии», эмаль по стали, латунь, (1989)
 Кинетический объект «Коперник 2000», белое золото, бриллианты, сталь, (2000)
 Брошь «Чакра», титан, серебро, фактурная обработка, (2004)
 Брошь «777», серебро, (2004)
 Кинетический объект «Мир Леонардо», бумага, алюминий, сталь, пластик, магниты, (2005)
 Инсталляция «Хранители пустоты», алюминий, лазерная резка, гибка, (2013)

Произведения находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.

С 1969 года — участник советских, российских и международных выставок.

Награды 
 2-я премия СХ РСФСР по разделу декоративных искусств,Московская Осенняя выставка (1981)
 медаль «Яблонец-83», Диплом «Яблонец-87», Международной квадриеннале ювелирного искусства, г. Яблонец, ЧССР,(1983, 1987)
 диплом Международного конкурса ювелирного искусства «Колор», г. Легница, ПНР,(1988)
 диплом Международной биеннале художественной эмали, г. Лимож, Франция, (1988)
 гран-при по разделу «дизайн» Арт-биеннале «105 стран», Валетта, Мальта, (2005)
 золотая медаль «За вклад в отечественную культуру», ТСХР,(2013)
 серебряная медаль РАХ (2002)

Ссылки 
 
 

Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Московского Союза художников
Члены Творческого союза художников России